Adieu Berthe peut désigner :

 Adieu Berthe, pièce de théâtre de John Murray et Allen Boretz présentée en 1969 ;
 Adieu Berthe, film français réalisé par Bruno Podalydès sorti en 2012.

Voir aussi 

 « Adieu Berthe » est un leitmotiv de la chanson de Barbara Le Temps des lilas, sur l'album Dis quand reviendras-tu ? (1964)